Åsta (Zweden), plaats in Zweden
Åsta (Noorwegen), plaats in Noorwegen
Åsta (rivier), rivier in Oppland, Noorwegen